Camembert (pronunciación francesa: [ka.mɑ̃.bɛʁ]) es un término francés que puede referirse a:
 Camembert, una localidad francesa del departamento de Orne, en Normandía, y que ha dado su nombre al queso camembert;
 Camembert nombre genérico y sin denominación de origen que se aplica a unos quesos de leche de vaca inspirados en el camembert de Normandía, pero de fabricación industrial y elaborados en el mundo entero;
 Camembert de Normandie, un queso de leche cruda de vaca de Normandía con denominación de origen en Francia (AOC), reconocida en la Unión Europea (AOP) pero de fabricación geográficamente limitada a un número restringido de comunas de Normandía.